Jméno a příjmení Josef Bláha má více nositelů:

 Josef Bláha (1924–1994) – český herec
 Josef Bláha (archeolog) (* 1946) – český archeolog, vysokoškolský pedagog a hudebník
 Josef Bláha (fotbalový brankář) (* 1946) – český fotbalový brankář
 Josef Bláha (letec) (1914–1943) – pilot RAF